De Copa del Rey 2004/05 was het 103de seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 31 augustus 2004 met de voorronde en eindigde op zaterdag 11 juni 2005 met de finale in het Estadio Vicente Calderón in Madrid, die werd geleid door scheidsrechter Alfonso Pérez. Onder leiding van trainer-coach Serra Ferrer won Real Betis de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis. De ploeg was in de eindstrijd na verlenging te sterk voor CA Osasuna: 2-1.

Schema

Finale

Zie ook
Primera División 2004/05

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2004/05